

Biografia 
Müller si è laureata in economia aziendale presso l'Università libera di Berlino nel 2011, poi ha conseguito un master presso l'Università Zeppelin di Friedrichshafen nel 2014. Successivamente, ha lavorato come consulente di gestione e project manager. È entrata a far parte di Volt nel 2019, lasciando il proprio lavoro nel 2020 per dedicarsi a tempo pieno all'attivismo.

Nel 2020, Müller si è candidata alle elezioni locali di Colonia, città in cui ricopriva i ruoli di "City Lead" e responsabile della campagna elettorale per Volt. Nel 2021, Müller è stata la candidata capolista di Volt alle elezioni federali. Successivamente, nel dicembre 2021, è stata eletta presidente federale di Volt Germania.

Note

Voci correlate 
 Volt Europa

Altri progetti 

Politici di Volt Europa
Studenti dell'Università libera di Berlino